Шайдуровский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Шайдуровский сельсовет — в Ордынском районе Новосибирской области.
 Шайдуровский сельсовет — в Сузунском районе Новосибирской области.